San Pelayo, comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba
 San Pelayo, comune della Spagna nella Provincia di Valladolid